Malmö kan syfta på:

Geografi

Sverige 
 Malmö kommun (Malmö stad) – en kommun i Skåne län 1971–
 Malmö – en kommunöverskridande tätort i Malmö kommun och omkringliggande kommuner i Skåne län
 Malmö stad (stadskommun) – tidigare en kommun i Malmöhus län 1250–1970
 Stormalmö – ett av SCB definierat storstadsområde i Sverige

USA
 Malmo, Minnesota
 Malmo Township, Aitkin County, Minnesota
 Malmo, Nebraska

Föreningar 
 Malmö FF – en fotbollsklubb
 IFK Malmö – en fotbollsklubb
 Malmö Redhawks – en ishockeyklubb

Fartyg 
 M/S Malmö – ett K-märkt fartyg byggt för Sjöfartsverket på Helsingborgs varv 1943

Övrigt 
 10550 Malmö – en huvudbältesasteroid

Se även 
 Malmöhus (olika betydelser)
 Malmön